Ekklesia é o álbum de estréia lançado pela banda de Metalcore For Today. O álbum foi lançado em 1 de abril de 2008, através Facedown Records.  Uma versão do álbum com seu vocalista velho. O álbum inclui 10 faixas com uma gama de diferentes sons do género de metais, bem como uma faixa instrumental e intro. De acordo com o encarte, Matt Tyler, ex-vocalista da banda, é caracterizado em "Redemption" e "A Higher Standard".

Faixas 
As faixas anotado são cantada pelo ex-vocalista da banda Matt Tyler.

Créditos

Produção

Referência 

Álbuns de 2008
Álbuns de metalcore
Álbuns de For Today